Łącko (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Inowrocławski
 Łącko (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Nowosądecki
 Łącko (Klein-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Nowosądecki
 Łącko (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Ostródzki
 Łącko (West-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Sławieński